Les termes Sheldrake ou Shelldrake peuvent se référer à:

Toponymes

Canada 

 Sheldrake, un hameau dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, au Québec, au Canada.
 Rivière Sheldrake, un affluent du littoral Est de la baie d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Sheldrake, un cours d'eau de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, dans la MRC de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

États-Unis 

 Shelldrake, Michigan, une ville fantôme des États-Unis.
 Shelldrake River, une rivière de l'État du Michigan, aux États-Unis.
 Sheldrake River (Westchester County), une rivière du comté de Westchester, État de New York, aux États-Unis.

Personnes 

 Rupert Sheldrake, auteur anglais, conférencier et chercheur.
 Cosmo Sheldrake, musicien, fils du précédent.

Autres 

 Sheldrake duck
 Un personnage dans le film de 1950 Boulevard du crépuscule (), joué par Fred Clark.
 Un personnage dans le fils de 1960 La Garçonnière, joué par Fred MacMurray.
 Un personnage fictif "Percival Sheldrake" et "Cyril Sheldrake" qui ont exercé le rôle de British Batman "Knight (comics)" dans un DC comique.